Всё за любовь (All for Love):

Фильмы 
 «Всё за любовь» — китайский фильм 2012 года
 «Всё за любовь» — южнокорейский фильм 2005 года
 «Всё за любовь» — телевизионный фильм 1998 года
 «Всё за любовь» — южнокорейский фильм 1971 года

Литература 
 «Всё за любовь» — пьеса 1677 года Джона Драйдена
 «Всё за любовь» — роман 1996 года Raynetta Mañees

Музыка

Альбомы 
 «Всё за любовь» — альбом 2000 года трио Brownstone
 «Всё за любовь» — альбом 1985 года группы New Edition
 «Всё за любовь» — альбом 2008 года группы Planetshakers
 «Всё за любовь» — альбом 1987 года певца Princess

Песни 
 «Всё за любовь» — песня 1993 года Брайана Адамса, Рода Стюарта и Стинга
 «Всё за любовь» — песня 1991 года группы Color Me Badd
 «Всё за любовь» — песня Эрика Кармен альбома Tonight You're Mine
 «Всё за любовь» — песня группы Hillsong United альбома Look to You
 «Всё за любовь» — песня Нэнси Уилсон, саундтрек фильма Скажи что-нибудь
 «Всё за любовь» — песня певца Sean Hayes альбома Flowering Spade
 «Всё за любовь» — песня группы Whitesnake альбома Good to Be Bad
 «Всё за любовь» — песня Серены Райдер альбома Is It O.K.